El apellido vasco Duhalde significa "junto al agua" y es compartido por diversas personas:
 Alfredo Duhalde (1898-1985), político y vicepresidente de Chile en 1946.
 Eduardo Alberto Duhalde, Presidente de Argentina, por aplicación de la Ley de Acefalía entre 2002 y 2003.
 Hilda González de Duhalde, también conocida como Chiche Duhalde, senadora de Argentina.
 Eduardo Luis Duhalde (1939-2012), abogado, político y activista de los derechos humanos argentino.
 Macarena Ramis Duhalde, presentadora de televisión y modelo chilena.
 Margot Duhalde (1920-2018), primera mujer piloto de guerra en Chile y una de las pioneras de la aviación hispanoamericana.

Referencias